Cone Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Papua-Neuguinea:
 Cone Mountain (Papua-Neuguinea), deutscher Name Kegelberg

in den Vereinigten Staaten:
 Cone Mountain (Bethel Census Area, Alaska)	
 Cone Mountain (Kenai Peninsula Borough, Alaska)	
 Cone Mountain (Ketchikan Gateway Borough, Alaska)	
 Cone Mountain (Nome Census Area, Alaska)	
 Cone Mountain (Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska, 578 m)	
 Cone Mountain (Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska, 730 m)	
 Cone Mountain (Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska, 79 m)	
 Cone Mountain (Wrangell City and Borough, Alaska)	
 Cone Mountain (Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska)	
 Cone Mountain (Clear Creek County, Colorado)	
 Cone Mountain (Las Animas County, Colorado)	
 Cone Mountain (Mesa County, Colorado)	
 Cone Mountain (Kalifornien)	
 Cone Mountain (New Hampshire)	
 Cone Mountain (Texas)	
 Cone Mountain (Washington)	
 Cone Mountain (Wyoming)